Le noms de famille Moracchini, Morazzini, Moretti, Moroni, Morucci, etc. ont des origines communes et définie. Sa ville d'origine est Campo Moro, un village près de Grotte di Castro en Italie.

 Delphino Moracchini (1846-1903), un administrateur colonial français ;
 François Moracchini (1904-1930), un boxeur français ;
 Geneviève Moracchini-Mazel (1926-2014), une archéologue française ;
 Laurent Moracchini (1968-), un footballeur français ;
 Marie-Paule Moracchini (1950-), un premier juge d'instruction au tribunal de Paris.